Die AEGON Trophy 2014 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. Juni 2014 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 1. und 2. Juni 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Marcus Willis
 Benjamin Mitchell
 Michael Venus
 John-Patrick Smith

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Dimitar Kutrowski

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Nottingham